Over and Over  – singolo dei The Dave Clark Five del 1965
 Over and Over  – singolo di Madonna del 1986
 Over and Over  – singolo degli Every Little Thing del 1999
 Over and Over  – singolo di Nelly del 2004
 Over and Over  – singolo degli Hot Chip del 2006
 Over and Over  – album dei Boom Boom Satellites del 2010
 Over and Over  – singolo delle 4Minute del 2012
Over And Over – Singolo dei Three Days Grace del 2006 dell'album One-X